Pan Tadeusz – poema polacco
 Pan Tadeusz – film del 1928
 Pan Tadeusz – film del 1999